SV Voorwaarts (omnivereniging), een Nederlandse omnivereniging uit Twello
SV Voorwaarts (voetbalclub uit Twello), de voetbalafdeling van de Nederlandse omnivereniging
SV Voorwaarts (Suriname), een Surinaamse voetbalclub uit Paramaribo

Zie ook:
Voorwaarts (doorverwijspagina)